Rohnbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Rohnbach (Enzklösterle), auch Rombach, Weiler in der Gemeinde Enzklösterle, Landkreis Calw, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Rohnbach, ein deutscher Name des Živný potok, rechter Zufluss zur Blanice unterhalb von Těšovice, Okres Prachatice, Jihočeský kraj, Tschechien
 Rohnbach (Große Enz), linker Zufluss der Großen Enz bei Rohnbach, Gemeinde Enzklösterle, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Rohnbach (Leitzach), linker Zufluss der Leitzach gegenüber der Lippmühle von Wörnsmühle, Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Rohnbach, deutscher Name der Šporka, rechter Zufluss der Ploučnice bei Dubice, Tschechien

Siehe auch:
 Ronbach